Halldórsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Björgvin Halldórsson (né en 1951), chanteur et auteur-compositeur islandais ;
 Hannes Halldórsson (né en 1984), joueur islandais de football ;
 Hreinn Halldórsson (né en 1949), athlète islandais ;
 Óskar Halldórsson (1921–1983), universitaire islandais ;
 Pétur Halldórsson (1887–1940), maire de Reykjavik de 1935 à 1940.

Notes et références 

de:Halldórsson
en:Halldórsson